Bogusław Leszczyński (podkanclerzy koronny) (zm. 1659)
 Bogusław Leszczyński (biskup łucki) (zm. 1691)